Koszykówka na Igrzyskach Południowego Pacyfiku 1975 odbyła się w formie dwóch turniejów – męskiego i żeńskiego.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Faza grupowa 
Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
 Mecze o miejsca 5–8

 Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

1975
Igrzyska Południowego Pacyfiku 1975
1975 w koszykówce